Världsmästerskapet i handboll 2013 kan avse:

Världsmästerskapet i handboll för herrar 2013
Världsmästerskapet i handboll för damer 2013